La reprogrammation, le fait de programmer de nouveau, peut faire référence à :

 Reprogrammation informatique, reprogrammer un logiciel.
 Reprogrammation épigénétique, ou reprogrammation cellulaire, l’effaçage et le remodelage des marques épigénétiques telles que la méthylation de l’ADN.